Il singolare  del Grand Prix Hassan II 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Pablo Andújar era il detentore del titolo ed è riuscito a ripetersi sconfiggendo in finale Albert Ramos per 6-1, 7-65.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Florian Mayer (secondo turno)
  Aleksandr Dolgopolov (secondo turno)
  Pablo Andújar (campione)
  Denis Istomin (secondo turno)

 Donald Young (primo turno)
 Robin Haase (primo turno)
 Albert Ramos (finale)
 Fabio Fognini (primo turno)

Qualificati 

  Roberto Bautista-Agut (primo turno)
  Federico Delbonis (primo turno)

  Sergio Gutiérrez-Ferrol (quarti di finale)
<li>  Lamine Ouahab (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

Grand Prix Hassan II 2012
ATP World Tour 2012